Canadian Open 2022, właśc. National Bank Open presented by Rogers 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2022 z cyklu Canadian Open rozgrywany w dniach 8–14 sierpnia 2022 roku w Toronto na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 527 250 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Kanadzie